Los términos arte geométrico, estilo geométrico, geometrizante y motivo geométrico pueden referirse:

a periodo geométrico, en la Edad Antigua;
a cerámica geométrica;
a abstracción geométrica, en la Edad Contemporánea;
a la decoración que utiliza motivos geométricos, como las grecas;
al Ornamento#Ornato geométrico
a los componentes de las figuras heráldicas.